Promocija ima več pomenov:

 promocija je slovesna podelitev doktorskega naslova ali pa častniškega naziva
 promocija je v šahu sprememba kmeta v drugo figuro, ko pride na zadnjo vrsto
 promocija je lahko tudi javna predstavitev nečesa